Millstone ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Millstone (Connecticut)
 Millstone (Kentucky)
 Millstone (New Jersey)
 Millstone (Pennsylvania)
 Millstone (Tennessee)
 Millstone (Virginia)
 Millstone (West Virginia)

Flüsse:
 Millstone River